Asuka je japansko osobno ime, prezime te toponim.

Naselja
Asuka, Yamato (飛鳥), predio u pokrajini Yamato, danas prefekturi Nari, gdje su bile građene carske palače i vladina sjedišta tijekom 6. i 7. stoljeća
Asuka, Nara (明日香), selo u prefekturi Nari, na istom predjelu kao stara Asuka Asuka (飛鳥)
Asukayama, park (飛鳥山公園 Asukayama-kōen), park u Kiti, Tokio, Japan
Asuka, Estonija, selo u okrugu Leisi, okrug Saare, Estonija
Asuka (antarktička postaja), japanska bezposadna postaja na Antarktici

Razno 
Asuka (razdoblje) (飛鳥時代, japansko razdoblje od 538. do 710.)
Monthly Asuka, shōjo manga časopis koji objavljuje Kadokawa Shoten
Asuka (album), glazbenog sastava Rin'
Asuka (izdavač), francuski izdavač manga stripova